Bernhardinum ist der Name folgender Schulen:

 Henfling-Gymnasium Meiningen,  bis 1945 Gymnasium Bernhardinum
 Bernhardinum Fürstenwalde